Сторона́ — слово, яке має різні значення:
 Сторона (частина) геометричної фігури;
 Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети;
 Сторона світу;
 Місцевість;
 Сторона договору, правовідносин;
 Держава у дипломатичних взаєминах.

Топоніміка:

Сторо́на — село Дрогобицького району Львівської області.

Див. також 
 Пов'язані сторони
 Зацікавлені сторони
 Корабельна сторона

Посилання 
 Сторона //